Andrew Desjardins, född 27 juli 1986, är en kanadensisk professionell ishockeyspelare som spelar för Chicago Blackhawks i NHL. Han har tidigare spelat på NHL-nivå för San Jose Sharks och på lägre nivåer för Worcester Sharks i American Hockey League (AHL), Phoenix Roadrunners i ECHL, Laredo Bucks i Central Hockey League (CHL) och Sault Ste. Marie Greyhounds i Ontario Hockey League (OHL). Han vann Stanley Cup med Chicago Blackhawks 2015.

Han blev aldrig draftad av något lag. Den 2 mars 2015 blev Desjardins trejdad till Chicago Blackhawks i utbyte mot ytterforwarden Ben Smith. Desjardins bytte till nummer 11 på hans tröja vid ankomsten eftersom nummer 10 användes av Patrick Sharp i laget. Han skulle vinna Stanley Cup med Blackhawks under samma säsong. Desjardins skrev på ett nytt tvåårigt kontrakt med Chicago den 3 juli 2015. Enligt hans agent, "[Desjardins] älskade sin tid" i Chicago och "tog mindre för att stanna" med Blackhawks.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Andrew Desjardins, Blackhawks – Stats – NHL.com
Andrew Desjardins NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Andrew Desjardins hockey statistics and profile at hockeydb.com
Andrew Desjardins – Player profile at The Hockey News

Kanadensiska ishockeyspelare
Spelare i Chicago Blackhawks
Spelare i San Jose Sharks
Spelare i Laredo Bucks
Spelare i Phoenix Roadrunners (2005–2009)
Spelare i Sault Ste. Marie Greyhounds
Spelare i Worcester Sharks
Kanadensiska idrottare under 2000-talet
Idrottare från Ontario
Födda 1986
Levande personer
Män
Stanley Cup-mästare 2015
NHL-spelare som inte blivit valda i NHL Entry Draft